Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 (Uefa) är Europas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2023 i Australien och Nya Zeeland. Kvalspelet pågår mellan den 16 september 2021 och den 11 oktober 2022.

Format
Uefa har ändrat format sedan det senaste kvalspelet till VM. Kvalet spelas i följande format:

Alla Uefas medlemmar har rätt att delta med sitt seniorlag för damer. De deltagande lagen delas in i nio grupper med 5–6 lag/grupp. Grupperna avgörs genom att alla lag i gruppen möter de andra lagen i hemma- och bortamöten. De nio gruppsegrarna blir klara för VM. De nio grupptvåorna får kvalspela internt om två återstående platser till VM.

Placering i gruppen avgörs genom:
Poäng enligt trepoängssystemet.
Poäng i interna möten.
Målskillnad i interna möten.
Flest antal gjorda mål i interna möten.
Total målskillnad.
Flest antal gjorda mål totalt.
Flest antal gjorda mål totalt på bortaplan.
Högst antal segrar totalt.
Högst antal segrar totalt på bortaplan.
Minst antal disciplinära poäng, där tre poäng erhålls för rött kort och en poäng för gult kort.
Högst ranking enligt Uefas landslagskoefficient för damer.
Med interna möten avses matcher mellan de lag som fortfarande inte har kunnat särskiljas med ovanförliggande kriterier. Med totalt avses för lagens samtliga matcher i gruppen.

Kval
Två uttagningar till VM sker genom fortsatt kval för lag placerade på andra plats i gruppspelet. Lagen rankas inbördes, i stort sett enligt ovanstående regler, dock används inte interna möten, och matcher mot ett eventuellt sjätte lag i gruppen skall räknas bort. De sex sämst rankade lagen går in i första omgången, och de tre bäst rankade lagen går in i andra omgången.

Första omgången spelas genom enkelmöten, där hemmaplan och vilka lag som möts avgörs genom fri lottning. Vid behov tillämpas förlängning och straffsparksläggning för att avgöra matcherna. Vinnarna går till andra omgången, där de möter de tre direktkvalificerade lagen enligt samma regler.

De tre vinnarna av andra omgången rankas inbördes enligt samma regler som ovan, dock med tillägg av matchen i andra omgången. De två bäst rankade lagen är kvalificerade till VM. Det lag som rankas tredje bäst av dessa kvalificerar sig för en kvalifikationsturnering i Australien och Nya Zeeland med lag från alla Fifas medlemskonfederationer, där tre platser står på spel.

Deltagande lag
51 lag hade anmält sig för deltagande i kvalspelet. De fyra Uefamedlemmar som inte hade anmält lag var:
Andorra
Gibraltar
Liechtenstein
San Marino

Rysslands uteslutning
På grund av Rysslands invasion av Ukraina 2022 beslöt Fifa att utesluta Ryssland från all internationell fotboll den 28 februari, och följdes av Uefa i det beslutet samma dag. Beslutet blev effektivt i och med att Cas avslog Rysslands överklagan den 18 mars. Den 5 maj meddelade Uefa att Ryssland även var uteslutna från pågående kval till VM för damer, samt i EM för damer 2022. I det sistnämnda fallet ersattes de av Portugal. I kvalet blev deras spelade matcher annullerade.

Kalender
Enligt ursprungligt beslut skall kvalspelet genomföras följande datum:
 Gruppspel 
13–21 september 2021
18–26 oktober 2021
22–30 november 2021
4–12 april 2022
29 augusti–6 september 2022
 Kval för lag placerade på andra plats i grupperna  3–11 oktober 2022
 Interkontinentalt kval för tredje bästa tvåa  17–23 februari 2023

Gruppspel
Gruppindelningen lottades den 30 april 2021. Lagen delades in i sex potter efter Uefas ranking för damlandslag, och lottades in i grupperna med ett lag från varje pott.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Ranking av grupptvåor

Playoff

Spelträd

Omgång 1

Omgång 2

Ranking av playoff-vinnarna

Källor 
Samtliga resultat och tabeller för gruppspelet har kontrollerats mot:

Fotnoter

Uefa